Аддитивная категория — предаддитивная категория , в которой для любого конечного множества объектов  существует произведение  в , в том числе произведение пустого множества объектов — нулевой объект.

Основной пример аддитивной категории — категория абелевых групп , нулевой объект в ней — тривиальная группа, сложение морфизмов задаётся поточечно и произведения задаются прямым произведением. Более общий пример — любая категория модулей над кольцом  аддитивна, в частности, категория векторных пространств над полем .

Каждая абелева категория по определению аддитивна. Примерами аддитивных неабелевых категорий могут служить категория топологич. модулей над заданным топологич. кольцом относительно морфизмов, являющихся непрерывными линейными отображениями, а также категория абелевых групп Г с фильтрацией Г = Г0 ⊃ Г1 ⊃... ⊃ Гn - {0} относительно морфизмов, являющихся гомоморфизмами групп, сохраняющими фильтрацию.

Примечания

Литература 
 Nicolae Popescu; 1973; 'Abelian Categories with Applications to Rings and Modules; Academic Press, Inc. — ISBN 0-12-561550-7.

Теория категорий